Airlie ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Airlie (South Carolina), im Chester County
 Airlie (Minnesota), im Pipestone County
 Airlie (Halifax County, North Carolina)
 Airlie (New Hanover County, North Carolina)
 Airlie (Oregon), im Polk County
 Airlie (Virginia), im Fauquier County
 Airlie Court, Stadtteil von Roanoke, Virginia

in Australien:
 Airlie Beach, Queensland

in Kanada:
 Airlie (Ontario)

in Schottland:
 Airlie (Angus)

Person:
 Andrew Airlie (* 1961), kanadischer Schauspieler schottischer Abstammung

Sonstiges:
 Airlie Airport, Airport im Fauquier County, Virginia
 Airlie Creek, Fließgewässer im Polk County, Oregon
 Airlie Gardens, Park im New Hanover County, North Carolina
 Earl of Airlie, erblicher britischer Adelstitel in der Peerage of Scotland

im NRHP gelistete Objekte:
 Airlie (Natchez), in Natchez, Mississippi, ID-Nr. 82000566